Salinator steht für:
 Salinator (Gattung), Gattung mariner Schnecken

Salinator ist der Name folgender Personen:

 Gaius Livius Salinator (um 234 v. Chr.–170 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 188 v. Chr.

 Marcus Livius Salinator, römischer Politiker, Konsul 219 und 207 v. Chr.